2-га армія→3-тя армія→4-та армія
Тре́тя армія (3-тя армія) — найменування армії у багатьох країнах світу.

Загальновійськова, польова 

 3-тя армія (Російська імперія)
 3-тя армія (Біла армія)
 3-тя армія (Червона армія)
 3-тя армія (СРСР)
 3-тя гвардійська армія
 3-тя ударна армія (СРСР)
 3-тя армія (Австро-Угорщина)
 3-тя армія (Болгарія)
 3-тя армія (Велика Британія)
 3-тя армія (Єгипет)
 3-тя армія (Італія)
 3-тя армія (Канада)
 3-тя армія (НВАК)
 3-тя армія (Німецька імперія)
 3-тя армія (Третій Рейх)
 3-тя армія (Румунія)
 3-тя армія (Польща)
 3-тя армія (Сербія)
 3-тя армія (США)
 3-тя армія (Османська імперія)
 3-тя армія (Угорщина)
 3-тя армія (Франція)
 3-тя армія (Японія)

Танкова 

3-тя танкова армія

 3-тя танкова армія (Третій Рейх)
 3-тя танкова армія (СРСР)
 3-тя гвардійська танкова армія (СРСР)

Повітряна 

3-тя повітряна армія

 3-тя повітряна армія (СРСР)
 3-тя повітряна армія (США)
 3-тя повітряна армія (Японія)

Саперна армія 
 3-тя саперна армія (СРСР)

Див. також 
 1-ша армія
 2-га армія
 4-та армія